Shih-yen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shiyan (prefekturhuvudort), Hubei, 
 Shiyan (ort), Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar